Новая Москва:

Топоним 
 Новая Москва — территории, присоединённые к Москве с 1 июля 2012 года.
 Новая Москва — посёлок в Красногорском районе Брянской области.
 Новая Москва — посёлок в Лукояновском районе Нижегородской области.
 Новая Москва (официальное название Овчинниковский) — участок в Куйтунском районе Иркутской области.
 Новая Москва — исчезнувшая деревня в Исилькульском районе Омской области. 
 Новая Москва — село в Шкотовском районе Приморского края.
 Новая Москва — прежнее название аула Жайылма Хобдинского района Актюбинской области.
 Новая Москва — российская колония в Сагалло (Абиссиния).

Другое 
 Новая Москва (фильм), Песня о Москве, Весёлая Москва — кинокомедия, СССР, 1938 год. Режиссёр — Александр Медведкин.
 Новая Москва (картина) — картина Юрия Ивановича Пименова, 1937 год.
 Новая Москва (градостроительный план) — проект планировки Москвы, составленный под руководством А. В. Щусева в 1918—1923 годы.

См. также 
 Ньив-Москау ( — Новая Москва) — хутор в нидерландской провинции Дренте.
 Москва (значения)
 Старая Москва

Примечания